Alsfeld steht für:

 Alsfeld, Stadt in Hessen
 Alsfeld (Oberhausen), Stadtteil von Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Alsfeld BG 16, Patrouillenboot der Neustadt-Klasse des Bundesgrenzschutzes

Alsfeld ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Robert Müller-Alsfeld (1905–1994), deutscher Maler, Grafiker und Kaufmann